

Буковий праліс 
праліс, у деревостані якого переважно буки.

Також 
 Буковий праліс — заповідне урочище, Кіцманський район, Чернівецька область
 Буковий праліс — заповідне урочище, Хотинський район, Чернівецька область